VV DEVO, voetbalclub uit Bosschenhoofd
 DEVO '58, voetbalclub uit Amsterdam
 Devo, Amerikaanse band